

Danza 
 Twerk – stile di ballo

Musica 
 Twerk – singolo di Juicy J del 2009
 Twerk – singolo di Savage del 2012
 Twerk – singolo di Problem del 2013
 Twerk – singolo delle City Girls del 2019
 Twerk – singolo di MamboLosco del 2019